Al cinema con il mostro (The Ghouls) – antologia di racconti horror del 1971
 The Ghouls – film del 2003 diretto da Chad Ferrin